Parania är ett släkte av steklar som beskrevs av Morley 1913. Parania ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Parania